CIHS steht für:
 California Institute for Human Science
 Commission Interalliée de Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie (dt. Interalliierte Regierungs- und Plebiszitskommission für Oberschlesien), Kontrollgremium der Siegermächte des Ersten Weltkriegs

Abkürzung